Toto je seznam měst na Tonze.

Zdaleka největší aglomerací na Tonze je Nuku'alofa, kde 1. ledna 2005 žilo 33 102 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 800 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. listopadu 1996, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (skupiny ostrovů), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst na Americké Samoi
 Seznam měst na Fidži
 Seznam měst na Niue
 Seznam měst na Samoi
 Seznam měst na Wallisu a Futuně

Externí odkazy 
 
 Government of Tonga Statistics
 World Gazetteer - počty obyvatel tonžských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel tonžských měst v historii

Sídla na Tonze
Tonga
města